Санта-Маргарита () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 84,79 км². Население — 11 626 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

В городке родился филолог и философ Хуан Маскаро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 La Guerra Civil en Santa Margalida
 Son Real pudo ser la capital de la Mallorca prehistórica

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка